Der Staatspokal von Ceará (offiziell: Copa Fares Lopes) ist der Fußballverbandspokal des Bundesstaates Ceará in Brasilien. Er wird seit 2010 vom Landesverband der Federação Cearense de Futebol (FCF) mit mehreren Unterbrechungen ausgerichtet.

Der Titelgewinn ist mit der Qualifizierung zum Copa do Brasil im Folgejahr verbunden. Der Pokal ist zu Ehren von Fares Cândido Lopes (1934–2004), dem ehemaligen Präsidenten des FCF, benannt.

Pokalhistorie

Gewinner nach Jahren

Statistik

Siehe auch 
 Staatsmeisterschaft von Ceará

Fußballwettbewerb in Brasilien
Sportveranstaltung in Ceará
Erstveranstaltung 2010